Васили́шин (Василишина) — украинская фамилия.

Известные носители:
 Василишин, Алексей Викторович (род. 1945) — депутат Государственной думы России.
 Василишин, Андрей Владимирович (род. 1933) — министр внутренних дел Украины (1990—1994).
 Василишин, Иван Павлович (род. 1934) — советский и украинский тренер по тяжёлой атлетике.
 
 Василишин, Николай Яковлевич (1925—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Василишин, Роман Данилович (род. 1949) — украинский государственный деятель.
Василишин, Эдуард Николаевич (род. 1967) — российский бизнесмен и политический деятель, член Совета Федерации.

 Василишина, Татьяна Эдуардовна (род. 1998) — российская актриса кино.

См. также 
 Василисин